Die Spielzeit 2005/06 war die 13. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. In den Playoffs setzte sich der HC Slovan Ústí nad Labem durch, der sich für die Extraliga-Relegation qualifizierte, in der er an Vsetínská hokejová scheiterte. Der TJ Slovan Jindřichův Hradec stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 52 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 war die Saison vorzeitig beendet. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation um den Klassenerhalt spielen. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation 

Die beiden Letztplatzierten der 1. Liga trafen in der Relegation auf die drei besten Mannschaften der 2. Liga. Der TJ Slovan Jindřichův Hradec stieg in die 2. Liga ab und wurde durch den HC Havlíčkův Brod ersetzt.

Weblinks 
 Saison 2005/06 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2005/06
1. Liga 2005